Университет Феликса-Уфуэ-Буаньи ранее известный как университет Кокоди-Абиджан / Абиджанский университет () — университет, расположенный в Кокоди к востоку от города Абиджан, Кот-д’Ивуар. Считается элитным в стране и регионе вузом.

Создан в январе 1964 года. Ранее назывался Университет Кокоди.

История 

В 1958 году в стране был создан Центр специализированных исследований. 11 сентября 1959 года указом правительства реорганизован в Абиджанский центр высшего образования, включавший юридическую школу, школу филологии и научную школу 

1 октября 1963 года Центра высшего образования преобразован в Абиджанский университет, согласно с  декретом № 64-42 от 9 января 1964 года.

1 июня 1977 года Абиджанский университет стал Национальным университетом с пятью факультетами, институтом и школой. С 1996 года стал независимым учреждением. Принадлежит государству, управляется и подотчётен Министерству высшего образования и научных исследований. С 8 августа 2012 года носит нынешнее название. Назван в честь Феликса Уфуэ-Буаньи, первого президента независимого Кот д’Ивуара.

Структура 
 Юридический факультет        
 Научно-технологический факультет
 Экономический факультет
 Медицинский факультет
 Факультет литературы, искусства и гуманитарных наук
 Институт стоматологии
 Фармацевтическая школа
 
Ныне в университете более  13 факультетов и исследовательский центров, в которых работают 2128 преподавателей, 128 исследователей и 799 административных и технических сотрудников. Президент университета - профессор Балло Зие.

Автономные исследовательские центры  
  Ивуарийский центр экономики и социальных наук (CIRES), 
 Институт математических исследований (ИРМА)

Другие институты и центры  
 Национальный Флористический Центр (CNF)
 Университетский центр прикладных исследований дистанционного зондирования (CURAT)
 Институт тропической географии (IGT)
 Институт африканской истории, искусства и археологии (IHAAA)
 Институт этносоциологии  (IES )
 Архитектурный и городской исследовательский центр (CRAU)
 Ивуарийский центр обучения и исследований в области прикладной психологии (CIERPA)
 Институт педагогических исследований, экспериментов и обучения (IREEP)
 Институт прикладной лингвистики (ILA)
 Институт наук об антропологическом развитии (ISAD)

Известные преподаватели и выпускники 
 Аши, Патрик
 Бони, Танелла
 Койямбуну, Габриэль
 Н’Гессан, Паскаль Аффи
 Сумахоро, Амаду
 Уэдраого, Жан-Батист

Ссылки 
 Сайт университета

Университеты Кот-д’Ивуара
Учебные заведения, основанные в 1964 году